Lluís Josep d'Habsburg i Lorena (Florència, Itàlia; 13 de desembre de 1784 - Viena, 1854), amb el nom d'Arxiduc Ludwig Joseph, va ser l'onzè fill de l'Emperador Leopold II d'Àustria i de Maria Lluïsa de Borbó Infanta d'Espanya i filla de Carles III d'Espanya.

En companyia del seu germà, l'Arxiduc Joan d'Habsburg-Lorena, va anar a Anglaterra per fer els estudis d'Enginyeria d'Equips Industrials, i va tractar d'introduir les innovacions dels seus coneixements en aquesta àrea de la industrialització a Àustria.

Va ingressar a l'Exèrcit Imperial d'Àustria de ben jove i aviat va assolir la categoria de Feldmarschal-TLeutnant. El 1809, va ser nomenat comandant de la V Armeekorps. Amb aquest càrrec va lluitar a les batalles de Abensberg, Landshut i Ebersberg a l'abril i al maig, i poc després hi va renunciar. El 1848 va ser promogut pels seus propis mèrits com a membre honorari de l'Acadèmia de Ciències.

Políticament Ludwig era un representant de l'absolutisme i va ser membre de la "conferència d'estat", organisme que dirigia el reial govern de l'Emperador Ferran, que es trobava malalt. Amb la revolució de 1848 va finalitzar la seva carrera política i es va retirar a la vida privada.

Es va casar en matrimoni morganàtic amb Adelaide de Gueroust, de qui va tenir una filla nascuda el 1838, de nom Anna Victòria de la Pierre d'Habsburg-Gueroust.

Va morir als 80 anys a Viena, Àustria, el 21 de desembre de 1854.

Títols, ordes i càrrecs

Títols 
 Sa Altesa Imperial i Reial l'Arxiduc Lluís d'Àustria, príncep reial d'Hongria i Bohèmia.

Ordes

Imperi austríac 
 Cavaller de l'Orde del Toisó d'Or.

 Cavaller gran creu de l'Orde de Sant Esteve d'Hongria.

Altres 
 Cavaller de l'Orde de Sant Andreu. (Imperi Rus)
 Cavaller de l'Orde de Sant Alexandre Nevsky. (Imperi Rus)
 Cavaller de l'Orde de l'Àguila Blanca. (Regne de Polònia)
 Cavaller de primera classe de l'Orde de Santa Anna. (Imperi Rus)
 Cavaller de l'Orde de l'Àguila Negra. (Regne de Prússia)
 Cavaller de primera classe de l'Orde de l'Àguila Roja. (Regne de Prússia)
 Cavaller de l'Orde de Sant Hubert. (Regne de Baviera)
 Cavaller gran creu de l'Orde de Lluís. (Gran Ducat de Hesse i del Rin)

Càrrecs

Militars 
 Exèrcit Imperial i Reial
 Feldzeugmeister (General de divisió)
 Coronel propietari (Inhaber) del Regiment d'infanteria núm.8.
 Coronel propietari (Inhaber) del Regiment d'Artilleria de camp núm.2.

Referències 

Florentins
Cavallers del Toisó d'Or
Morts a Viena
Austríacs